Le qualificazioni del singolare  del Toray Pan Pacific Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Olena Tatarkova (qualificata)
  Rita Grande (ultimo turno)
  María Vento (secondo turno)
  Meghann Shaughnessy (secondo turno)

 Larisa Neiland (Qualifier)
 Åsa Svensson (primo turno)
 Els Callens (qualificata)
 Samantha Reeves (qualificata)

Qualificate

  Olena Tatarkova
  Samantha Reeves

  Els Callens
  Larisa Neiland

Taabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1999

en:1999 Toray Pan Pacific Open – Singles Qualifying